Trpimir je lahko:

 Trpimir I., hrvaški knez v 9. stoletju
 Trpimir II., hrvaški knez v 9. ali 10. stoletju